Rötelsee heißen folgende geographische Objekte:
 Kleinkastell Rötelsee,  ehemalige römische Fortifikation des Obergermanischen Limes (UNESCO-Weltkulturerbes)
 Höhlensee in der Rötelseehöhle im Bezirk Gmunden in Österreich

Siehe auch:
 Rödelsee
 Rotsee